Mar puede referirse a:

Geografía
Mar, masa de agua salada de la superficie terrestre;
Mar lunar, cada una de las planicies basálticas de la superficie lunar;
Mar, agitación misma del mar o el conjunto de sus olas causadas por el viento;
Mar de fondo, movimiento de las olas que se propaga fuera de la zona donde se ha generado;
Mar de nubes, acumulación horizontal de estratocúmulos a baja altura;
Nivel del mar, nivel que sirve como referencia para ubicar la altitud de las localidades y accidentes geográficos;
Mar de cumbres, expresión para referirse a la imagen que se percibe en el horizonte al contemplar determinados paisajes;
Mar territorial, el que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas (22,2 km);
Alta mar, partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado;
Mar epicontinental, masa de agua salada que se extiende sobre una plataforma continental;
 Mar presencial o mar de resguardo patrimonial, espacio marítimo que un país demarca para señalar su zona de influencia;
Agua de mar, solución hecha o basada en agua que compone los océanos y mares de la Tierra.

Lugares
Mar, localidad española de la comunidad autónoma de Cantabria.

Nombre de mujer 

 Mar Abad, periodista, escritora y empresaria española
 Mar Abascal, cantante soprano y actriz española
 Mar Arteaga, periodista española
 Mar Saura, actriz, modelo y presentadora de televisión española
 Mar Flores, actriz y modelo española
 Mar Fernández Vázquez, filóloga española
 María del Mar Feito, exjugadora de hockey sobre hierba española
 Mar Sancho, escritora española

Abreviaturas

 La abreviatura de Märchen Awakens Romance;
 MAR, Vocalista de la banda japonesa SEED, representante y fundador del Sello discográfico Planet CHILD Music;
 El Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata.
 Código IATA para el Aeropuerto Internacional de La Chinita, en Maracaibo, Venezuela

Ciencia
 Los mecanismos de aislamiento reproductivo (MAR).
 Recarga artificial de acuíferos, abreviación de Managed Aquifer Recharge

Política
 Las iniciales de Miguel Ángel Rodríguez, periodista español y portavoz del Gobierno por el Partido Popular entre 1996 y 1998;
 Al grupo guerrillero mexicano Movimiento de Acción Revolucionaria.

Varios
Mar, tratamiento eclesiástico oriental

Siglas